

Cinema
Auguste – film del 1961 diretto da Pierre Chevalier

Onomastica
Auguste – forma francese del nome proprio di persona Augusto

Persone
Arsène Auguste – calciatore haitiano
Henri Auguste – orafo francese
Jules Robert Auguste – pittore francese
Tancrède Auguste – politico haitiano
Zach Auguste – cestista statunitense